Oinonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Mikko Oinonen (1883-1956), artiste peintre finlandais
 (né en 1944), ministre et ambassadeur finlandais
 (né en 1952), homme politique finlandais
 (1891-1963), commandant militaire finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois